The Outcasts of Poker Flat est le titre original des œuvres suivantes :
 The Outcasts of Poker Flat, une nouvelle de 1869, écrite par Bret Harte ;
 Le Proscrit, un film américain de 1919, réalisé par John Ford ;
 The Outcasts of Poker Flat, un film américain de 1937, réalisé par Christy Cabanne ;
 Les Bannis de la Sierra, un film américain de 1952, réalisé par Joseph M. Newman ;
 The Outcasts of Poker Flat, un téléfilm américain de 1958, réalisé par Paul Stanley.